Marc Duili I, tribú de la plebs el 471 aC
 Marc Duili II, tribú de la plebs el 357 aC